Lingua võro, dialetto della lingua estone
Salvador González Marco detto Voro, ex calciatore spagnolo